Това е таблица на първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 2004/2005.

Световна ранглиста по снукър